Manierismus, teils vornehmlich im Plural Manierismen, oder teils Manierist für die Akteure, Adjektiv teils manieristisch, bezeichnet:

 eine Stilrichtung in der bildenden Kunst der frühen Neuzeit, siehe Manierismus
 eine Stilrichtung der griechischen Antike, siehe Manieristen (Vasenmalerei)
 ein psychopathologisches Symptom, siehe Manierismus (Medizin)

Siehe auch:
 manieriert und -ismus – zur Wortbildung
 Manier